Lucjan Błaszczyk (* 28. Dezember 1974 in Lwówek Śląski, Polen) ist ein polnischer Tischtennisspieler.

Er ist Rechtshänder und benutzt wie die meisten Europäer den Shakehand-Griff.

Er begann im Alter von zehn Jahren mit dem Tischtennissport beim polnischen Verein LKS Lumel Zielona Góra. 1995 wechselte er vom Verein Drzonków in die 2. Bundesliga-Süd zum TTC Staffel. Dort spielte er zwei Jahre lang auf Rang eins (im ersten Jahr direkt eine Bilanz von 37:2). 1997 wechselte er zum Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau. Zur Saison 2011/12 verließ  Błaszczyk Grenzau und wechselte zu seinem Heimatverein in Polen.

Seit der Saison 2004/05 ist er bei seinem Verein die Nummer eins. Dies ist er auch schon seit längerem in der polnischen Nationalmannschaft. Auch nahm er zwischen 1996 und 2004 an allen drei Olympischen Spielen teil. 2011 beendete er seine internationale Karriere.

Erfolge 
 EM 2007 Bronze mit der Mannschaft, Silber im Doppel
 EM 2002 Gold im Mixed-Doppel (mit Ni Xialian)
 EM 2002 Silber im Doppel
 Deutscher Mannschaftsmeister: 1999, 2001, 2002
 Deutscher Pokalsieger (Mannschaft) 2000, 2006
 Polnischer Einzelmeister 1996, 2005

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 25. September 2012)
 Bilanz in der Bundesliga
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Tischtennisspieler (Polen)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Pole
Geboren 1974
Mann